FXE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Fort Lauderdale Executive, Fort Lauderdale (Florida), Stati Uniti